Rote Hilde steht im Volksmund für:
 Ilda Boccassini (* 1949), eine in verschiedenen aufsehenerregenden Prozessen federführende italienische Juristin
 Hilde Benjamin (1902–1989), Justizministerin der ehemaligen DDR und Richterin in einer Reihe von politischen Schauprozessen in den 1950er Jahren